Ruska dača se lahko nanaša na:
 tip počitniške hiše, značilen za Rusijo;
 obnovljeno hišo, kulturni spomenik lokalnega pomena, v Zgornjih Gameljnah pri Ljubljani.